Carolo-Alexandrinum ist historischer Name mehrerer Gymnasien:

 Carolo-Alexandrinum in Ansbach (1528 gegründet), siehe Gymnasium Carolinum (Ansbach)
 Carolo-Alexandrinum in Jena (1876 gegründet; 1946 aufgehoben), siehe Carolo-Alexandrinum (Jena)